linie metra:
 U4 w Berlinie
 M4 w Budapeszcie
 4 w Paryżu